Love and Lust, é um filme pornográfico gay dirigido por Lucas Kazan em 2005. O filme ocorre em torno de aventuras sexuais na toscana italiana.

O filme recebeu uma indicação ao Grabby Award para Best Foreign Video e indicação no GayVN para Best Foreign Release e Best Videography. "Kazan novamente consegue mesclar a sexualidade com passagens bucólicas impressionantes", afirmou o friskyfans.org. O site 2006 Adam Gay Video Directory disse:"Kazan sabe como dar razão ao ato sexual na história. O elenco (...) é uma visão de masculinidade".

Elenco
Jean Franko 
Matthias Vannelli 
Roberto Giorgio 
Giorgio Salieri 
Ricky Martinez 
Lucas Andrades 
Karel Rok 
Julian Vincenzo
Otto Voko

Prêmios
12th Hard Choice Award para Best Videography

Referências

Ligações externas
 Love and Lust at Lucas Kazan Productions
 Love and Lust on IMDb
 Gay.AVN review

Filmes pornográficos da Itália
Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos de 2006